Bert van Boggelen (Eethen, 9 februari 1961) is een Nederlands voormalig vakbondsbestuurder. Van  september 2009 tot september 2010 was hij waarnemend voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond.

Na het behalen van zijn diploma ging hij naar de Sociale Academie in Kampen. Hij studeerde daar in 1984 af in de richting Personeelswerk. In 1990 volgde hij een jaar de opleiding VO-OBM (organisatie, beleid en management) aan de Hogeschool van Amsterdam.

Van 1985 tot 1988 werkte Van Boggelen als districtsmedewerker van de Jongerenorganisatie CNV in Goes. Daarna werd hij algemeen secretaris van de Jongerenorganisatie CNV. In 1994 stapte hij over naar de vakcentrale CNV waar hij werkte aan de organisatievernieuwing van het CNV. In 1996 verliet hij het CNV voor een baan als senior-adviseur bij Rijnconsult.

Van Boggelen werd op 1 september 1999 lid van het dagelijks bestuur van de vakcentrale CNV met als portefeuille algemeen secretaris/penningmeester. Hij is tevens lid van het managementteam van de vakcentrale CNV. Op 9 februari 2009 werd Van Boggelen vicevoorzitter van het CNV. Na het vertrek van René Paas naar divosa, volgde hij hem op 1 september 2009 op als waarnemend voorzitter. Van Boggelen was lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad en de commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Binnen het CNV was hij verantwoordelijk voor onder andere de strategie, internationaal beleid en pensioen-, inkomens- en fiscaal beleid. Daarnaast is hij lid (geweest) van de raad van toezicht van ICCO, de stichtingsraad van het Christelijk-Sociaal Congres, en voorzitter van de Coalition for Social Development.

Van Boggelen is kandidaat-Tweede Kamerlid voor GroenLinks geweest. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 adviseerde de kandidatencommissie van GL hem voor een plaats bij de eerste tien. Het partijcongres heeft hem uiteindelijk op plaats 14 gezet. Van Boggelen was vanaf het begin lid van GroenLinks en daarvoor van de Politieke Partij Radikalen, een van de voorgangers van GroenLinks met een christelijke achtergrond. Hij was actief binnen de PPR in Zeeland.

Van Boggelen woont in Amersfoort, is getrouwd en vader van drie kinderen.

Van Boggelen begon in maart 2011 zijn eigen adviesbureau. In april 2011 begon hij in opdracht van MVO Nederland aan het opzetten van een werkgeversplatform arbeidsparticipatie.

Voetnoten

Externe link 
 Bert van Boggelen op GroenLinks.nl
 BertvanBoggelen.nl

Boggelen, van, Bert